Reserva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Reserva (ort), Paraná, 
 Reserva (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar